Хинчагов:
 Хинчагов, Вадим Муратович (род. 1981) — российский футболист.
 Хинчагов, Девико Гочаевич (род. 1987) — российский футболист.
 Хинчагов, Руслан Ерганович (род. 1970) — узбекский борец.